Traktorenmuseum bezeichnet ein Museum, in dem hauptsächlich eine Sammlung von Traktoren ausgestellt wird.

Museen in Deutschland

 das Deutsche Traktoren- und Modellauto-Museum in Paderborn
 das Traktorenmuseum in Kempen
 das Traktoren- und Landmaschinen-Museum in Melle
 das Traktoren-Museum Pauenhof auf der Route der Industriekultur
 das Traktorenmuseum Gebr. Stollenwerk in der Wasserburg Bergerhausen in Kerpen
 das Traktor-Museum am Bahnhof in Schwarzenbach an der Saale
 das Auto & Traktor Museum in Gebhardsweiler in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen

Siehe auch:
 Agrarmuseum
 Automuseum